

Зоріле () — село у повіті Констанца. Входить до складу комуни Адамклісі.
 Зоріле () — село у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Гредінарі.
 Зоріле () — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Копечеле.

Зоріле () — село у Оргіївському районі.